Балтийская баскетбольная лига, ББЛ (, , , ) — баскетбольная лига, объединяющая клубы Латвии, Литвы и Эстонии (с сезона 2008/2009 допущен один клуб из Швеции). В сезоне 2011/12 в ББЛ участвовал люберецкий «Триумф». Образована в сентябре 2004 года и стала своеобразной заменой Североевропейской баскетбольной лиги, где особое место занимали команды из Литвы. Из-за существенной разницы уровня развития баскетбола в Прибалтике в ББЛ доминируют литовские клубы. Все турниры выиграны литовскими командами «Жальгирис» и «Ритас», причём до 2010 года только эти две команды участвовали в финальных матчах. По мнению латвийских СМИ, ББЛ фактически является открытым чемпионатом Литвы. Из-за этого внимание болельщиков к ББЛ практически сведено к нулю. ББЛ послужила образцом для организации в 2007 г. аналогичной футбольной лиги.

Формула проведения 
Первый турнир ББЛ состоялся в 2004 году. После того, как в национальных первенствах трех прибалтийских стран было сыграно по два круга, лучшие клубы (три латвийских, пять литовских и два эстонских) стартовали в розыгрыше регулярного чемпионата ББЛ. При этом учитывались результаты матчей, ранее сыгранных клубами одной страны в национальных первенствах. После двухкругового турнира (см. Круговая система) лучшие команды в финале четырёх разыграли звание чемпиона ББЛ. Чемпионат стартовал в январе, а завершился уже в апреле. Кроме того, параллельно проходили матчи во втором дивизионе, который составили пять латвийских, четыре литовских и пять эстонских клубов.

В следующем сезоне (2005/2006) разделение на дивизионы было отменено. В турнире, стартовавшем в начале октября, приняло участие 17 команд (восемь литовских, пять латвийских и четыре эстонских). По окончании двухкругового турнира определились шесть лучших команд. В четвертьфиналах сыграли третья команда против шестой, четвертая против пятой. Победители сыграли в полуфиналах против первой и второй команд.

После этого организаторы турнира вернулись к идее разделения на два дивизиона. В первом дивизионе — 10 команд, во втором — до 16 (в сезоне 2008/2009). В плей-офф выходят шесть команд. Четвертьфиналы играются до двух побед дома и в гостях (третья команда против шестой, четвертая против пятой). Победители четвертьфиналов, а также две лучшие команды регулярного первенства выступают в финале четырёх, который по очереди проходит в каждой из трёх прибалтийских стран.

Победители турниров ББЛ 

1 Третье место было присуждено обоим клубам</small>

Примечания

См. также 
 Балтийская женская баскетбольная лига

Ссылки 
 Официальный сайт
 Eurobasket.com League Page

Баскетбольные организации
Балтийская баскетбольная лига
Международные клубные баскетбольные соревнования